Burritt ist der Familienname folgender Personen:

 Elihu Burritt (1810–1879), US-amerikanischer Diplomat, Philanthrop und Friedensaktivist
 Elijah Hinsdale Burritt (1794–1838), US-amerikanischer Mathematiker und Astronom
 John Burritt (1934–2015), US-amerikanischer Skilangläufer und Biathlet